Доншино — название населённых пунктов:

Россия 
 Доншино — село в Белинском районе Пензенской области.
 Доншино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Доншино — деревня в Торжокском районе Тверской области.